Anthony Fiala (1869-1950), explorateur américain de l'Arctique
 Doris Fiala-Goldiger (née en 1957), chef d'entreprise et une personnalité politique suisse
 Jakub Fiala (né en 1975), ancien skieur alpin américain
 Jan Fiala (né en 1956), footballeur tchèque
Jean-Pierre Fiala (né en 1969), footballeur camerounais
 Josef Fiala (1748-1816), hautboïste tchèque
 Kevin Fiala (né en 1996), joueur de hockey sur glace suisse
Petr Fiala (né en 1964), homme politique tchèque

Homonymie de patronyme